Dinosaur – miasto w stanie Kolorado
 Dinosaur – album zespołu Dinosaur Jr.
 Dinosaur – album zespołu B’z